Бойтово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бойтово — село в Суворовском районе Тульской области.
 Бойтово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.